Plaats in Indonesië
 Teluk Melintang (Mersam), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang Hari in de provincie Jambi
 Teluk Melintang (Serai Serumpun), een plaats in het bestuurlijke gebied Tebo in de provincie Jambi